Буџак се може односити на:

 Буџак — (турцизам) угао, ћошак
 Буџак (Зрењанин) — јужни дио града Зрењанина, Србија
 Буџак (Србија) — област у Србији, југоисточно од Сврљишке котлине
 Буџак (Украјина) — историјска покрајина у Украјини
 Картаго (Сантово) — село у околини града Сантово, Мађарска
 Картаго (Шомођ) — село у околини града Шомођ, Мађарска
 Буџак (Бања Лука)- градско насеље, други назив Лазарево